Bette Midler — второй студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 1973 году под лейблом Atlantic Records. Подобно предыдущему альбому, в данный включены кавер-версии песен различных исполнителей. В год выпуска пластинка смогла достичь шестого места в альбомном чарте Billboard 200, а также получила золотую сертификацию от американской ассоциации звукозаписывающих компаний за полмиллиона проданных копий.

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Литература 
 



Альбомы Бетт Мидлер
Альбомы Atlantic Records
Кавер-альбомы
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний